Fanfan la Tulipe pode ser:

 Fanfan la Tulipe (1952), filme com Gina Lollobrigida
 Fanfan la Tulipe (2003), filme com Penélope Cruz

Desambiguação